Paci peut désigner :

Patronyme 

 Roy Paci, un musicien italien.
 Léa Paci, chanteuse française.

Autre 
Paci, une série de bande dessinée de Vincent Perriot.

Patronyme italien